Кроули има више значења:
 Округ Кроули (Колорадо), је округ у америчкој савезној држави Колорадо
 Кроули (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Кроули (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо
 Кроули (Луизијана), град је у америчкој савезној држави Луизијана

Особе 
 Aleister Crowley
 Dennis Crowley
 Леди Мери Краули